Il singolare del torneo di tennis Bella Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Danka Kovinić che ha battuto in finale Paula Kania 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 Dia Evtimova (primo turno)
 Petra Rampre (secondo turno)
 Lina Stančiūtė (secondo turno)
 Veronika Kapšaj (primo turno)

 Annalisa Bona (primo turno)
 Ljudmyla Kičenok (primo turno)
 Renata Voráčová (primo turno)
 Magda Linette (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bella Cup 2012